Palazzo Pizzini ad Ala
 Palazzo Pizzini a Rovereto
 Palazzo Pizzini a Timoline, frazione di Corte Franca